El término Agustinas puede hacer referencia al nombre común o gentilicio de uno de los siguientes institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

Auxiliares Misioneras Agustinas, instituto secular fundado en 1960;
Agustinas Hermanas del Amparo, congregación fundada por el canónigo español Sebastián Gili Vives en Palma de Mallorca (España), 1859;
Agustinas de Meaux, congregación formada a partir de las monjas agustinas del Hôtel-Dieu de Meaux (Francia), siglo XIII;
Agustinas Misioneras, congregación fundada por Querubina Samarra, Mónica Mujal y Clara Cantó en Madrid, 1890;
Agustinas de Nuestra Señora de la Consolación, congregación fundada por las hermanas Inés y Joaquina Barceló Pagés en Manila, 1902;
Agustinas de Nuestra Señora de París, congregación formada a partir de la unión de dos congregaciones agustinas en 1977;
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, congregación fundada por María de San José en Maracay (Venezuela), 1893;
Agustinas Recoletas Misioneras, congregación fundada por Francisco Javier Ochoa Ullate en Shangqiu (China), 1931;
Agustinas de la Santísima Anunciada, congregación fundada por Rafaela Forconi en San Giovanni Valdarno (Italia), 1931;
Agustinas Siervas de Jesús y María, congregación fundada por Maria Teresa Spinelli en Frosinone (Italia), 1821;
Canonesas agustinas, monjas contemplativas de monasterios sui iuris, rama femenina o segunda orden de la Orden de Canónigos Regulares de San Agustín, siglo XI;
Hermanas Agustinas Recoletas, congregación fundada por las hermanas Dionisia y Cecilia Rosa Talangpaz y Pamintuan en Manila, 1719;
Monjas de la Orden de San Agustín, rama femenina de monjas contemplativas de la Orden de San Agustín;
Monjas Agustinas Descalzas, rama femenina de monjas contemplativas fundadas por Juan de Ribera en Valencia (España), 1596;
Monjas Agustinas Recoletas, rama femenina de monjas contemplativas de la Orden de Agustinos Recoletos;

También se puede referir al gentilicio de los siguientes institutos católicos, aunque si en su nombre oficial no contiene el término:

Hermanas del Divino Amor, llamadas popularmente agustinas del Divino Amor, unión en 1917 de varios monasterios italianos;
Pequeñas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, o también pequeñas misioneras agustinas, fundadas por Clotilde Gilgi en Livorno (Italia), 1925;

Finalmente, agustinas puede hacer referencia a las mujeres miembros de todo monasterio que viva bajo la Regla de san Agustín, aunque no haga parte de ninguno de los institutos mencionados, ni pertenezca a la Iglesia católica.